Берней () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Берней () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Берней () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Берней () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма